Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie (Allemagne)
  d'infanterie (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)

Australie 
 12 division d'infanterie (ou Northern Territory Force), Australie

Corée du Nord 
  d'infanterie (Corée du Nord)

États-Unis 
  blindée (États-Unis)

France 
  d'infanterie (France)

Japon 
 12e division (armée impériale japonaise)
  blindée de l'armée impériale japonaise

Pologne 
  d'infanterie (Pologne)

Royaume-uni 

 12e division d'infanterie (Eastern)